tłumik płomienia
 tłumik dźwięku
 tłumik drgań
 strojony tłumik masowy
 tłumik interferencyjny
 tłumik kombinowany
 tłumik refleksyjny
 tłumik absorpcyjny
 tłumik wydechowy
 tłumik instrumencie muzycznym
 tłumik optyczny – przyrząd obniżający, o ustaloną wartość (zwykle wyrażoną w dBm), poziom sygnału optycznego w kablu światłowodowym; może być stały lub regulowany; używany do badania torów optycznych

Zobacz też 

 amortyzator